Кристиан Гюнтер может означать:
 Гюнтер, Кристиан (род. 1993) — немецкий футболист.
 Гюнтер, Кристиан Эрнст (1886—1966) — шведский дипломат.